Der Rohrbach ist ein rund 5,5 Kilometer langer, linker Nebenfluss des Liebochbaches in der Steiermark. Er entspringt im östlichen Teil der Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth, südöstlich der Rotte Offenbach und westlich der Gemeindegrenze zu Thal und fließt in einem flachen Linksbogen insgesamt nach Südwesten. In der Gemeinde Hitzendorf, südlich der Rotte Aich und westlich des Hofes Aichrat mündet er etwas westlich der L336 in den Liebochbach, der danach nach rechts abknickt. Auf seinen Lauf durchfließt der Rohrbach zwei Teiche und nimmt zwei größere sowie mehrere kleine unbenannte Bäche auf.

Im Gemeindegebiet von Hitzendorf bildet der Rohrbach einen rund 0,46 km langen Seitenarm aus, welcher heute jedoch nur mehr in Teilen erhalten ist.

Einzelnachweise

Weblinks 

Hitzendorf (Steiermark)
Sankt Oswald bei Plankenwarth
Weststeirisches Riedelland
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung
Gewässer in den Alpen